Hophra bezeichnet:

 die hebräische Schreibweise des altägyptischen Pharaos Apries
 den Nachnamen folgender Personen:
 Gérard Hophra (* 1989), belgischer Straßenradrennfahrer